El término espinero común puede referirse a:

 Espinero común, el nombre común del ave Phacellodomus rufifrons de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;

 Espinero común, uno de los nombres comunes del ave Anumbius annumbi